Фінал Кубка Англії з футболу 2019 — фінальний матч розіграшу кубка Англії сезону 2018—2019 відбувся 18 травня. У поєдинку зустрілися Манчестер Сіті і Вотфорд. Перемогу з розгромним рахунком 6:0 здобув «Манчестер Сіті».

Шлях до фіналу

Матч

Деталі

Посилання 
 Кубок на сайті thefa.com  
 Кубок Англії на soccerway 

2019 у футболі
Фінали кубка Англії з футболу
Травень 2019
2019 в англійському спорті